Molenbrug (Bodegraven-Reeuwijk), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Molenbrug (Brugge), een brug in de Belgische plaats Brugge.
Molenbrug (Kampen), een brug over de IJssel in de Nederlandse gemeente Kampen.
Molenbrug (Veenendaal), een wijk in de Nederlandse plaats Veenendaal.
Molenbrug (Utrecht), voormalige brug in de Nederlandse plaats Utrecht